

В'южний — селище, Волчанський міський округ, Свердловська область
 В'южний — селище, Кувандицький міський округ, Оренбурзька область